Kearsarge :

 
 Kearsarge (Michigan)

Voir aussi 
 Col Kearsarge
 

Homonymie de toponyme